Identifizierung oder Identifikation (von lateinisch identitas „Wesenheit“ und facere „machen“) steht für:

 Identifikation (Psychologie), das Einfühlen in eine andere Person oder Figur
 der Nachweis oder die Verifizierung einer behaupteten Eigenschaft einer Entität, die Authentifizierung
 bei Personen die amtliche Identitätsfeststellung
 die Identitätsfeststellung in der Pathologie, siehe Rechtsmedizin #Aufgabenbereiche und Abgrenzungen
 Identifizierung (Biologie), das Wiedererkennen eines biologischen Exemplars
 in Datenbanken und Dokumentationssprachen die Vergabe eines Kennzeichens, siehe Identifikator
 ein chemischer Test zum Vorhandensein eines bestimmten Stoffes, siehe Nachweisreaktion

Siehe auch:

 Identifizierbarkeit (statistische Eigenschaft von Schätzmodellen)
 Wiedererkennung (Begriffsklärung)